

Sigle
 Normal Hydrogen Electrode – elettrodo normale a idrogeno

Codici 
 nhe – codice ISO 639-3 della lingua nahuatl huaxteca orientale